Warren Ellis může být:

 Warren Ellis (hudebník) (* 1965) – australský hudebník
 Warren Ellis (spisovatel) (* 1968) – britský spisovatel